A Man's Way – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
A Man's Way – cortometraggio del 1914 diretto da Sydney Ayres